Wahlkreis 33 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 33
 Landtagswahlkreis 33
 Reichstagswahlkreis 33